De 7de editie van de Duitse wielerwedstrijd HEW Cyclassics werd gehouden op 4 augustus 2002 in en om de stad Hamburg. De wedstrijd ging over 253 kilometer. Het was de zesde wedstrijd in de strijd om de Wereldbeker.

Uitslag 

2002
Eendagswielerwedstrijd in 2002